

Patronyme 
 Robert Wuhl (1951- ) est un acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain.
 Simon Wuhl (1940- ) est un sociologue français.